Первенство дублёров СССР по футболу — ежегодное первенство среди дублирующих футбольных команд — участников чемпионата СССР (в высшей лиге).

Также проводился турнир дублёров для команд первой лиги.

История

Формат

Призёры

Достижения клубов

Индивидуальная статистика

Лучшие бомбардиры

Рекорды

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные соревнования в СССР